Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn 2019/2020 – 40. sezon rozgrywek o siatkarski Puchar Austrii zorganizowany przez Austriacki Związek Piłki Siatkowej (niem. Österreichischer Volleyball Verband). Zainaugurowany został 6 października 2019 roku. Brały w nim udział kluby z DenizBank AG Volley League, 2. Bundesligi oraz Landesligi.

Rozgrywki składały się z 1. rundy, 1/8 finału, ćwierćfinałów oraz turnieju finałowego, w ramach którego rozegrano półfinały i finał. Wszystkie rundy toczyły się systemem pucharowym. O awansie decydowało jedno spotkanie.

Turniej finałowy odbył się w dniach 29 lutego-1 marca w Raiffeisen Sportpark w Grazu. Puchar Austrii po raz czwarty zdobył klub , pokonując w finale .

Drużyny uczestniczące

Drabinka

Rozgrywki

1. runda

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Finał

Bibliografia 
 

Puchar Austrii w piłce siatkowej mężczyzn
2019 w Austrii
2020 w Austrii
2019 w piłce siatkowej
2020 w piłce siatkowej